Шталаг — сокращенное название концентрационных лагерей германского Вермахт для интернированных военнопленных из рядового состава во время Второй мировой войны.:

 Шталаг 
 Шталаг 301/Z 
 Шталаг 303 
 Шталаг 308 VIII-E Нойхаммер 
 Шталаг 313 
 Шталаг 322 
 Шталаг 355